Пение животных
 Пение птиц
 Пение китов

Человеческое пение
 Пение — голосовое искусство вокала или вокализа (пения без слов).
 Горловое пение
 Григорианское пение
 Йодль (пение)
 Хоровое пение

См. также 
 Песнопения | Церковное пение
 Голос